De Paralligatoridae zijn een familie van uitgestorven neosuchide crocodyliformen die leefden tijdens het Jura en het Krijt. Het omvat de geslachten Paralligator, Brillanceausuchus, Kansajsuchus, Shamosuchus, Scolomastax, Sabresuchus, Rugosuchus, Batrachomimus en Wannchampsus, evenals de nog niet nader genoemde 'Glen Rose-vorm'.

Er is geen gangbare definitie als klade.

Evolutie 
Fylogenetische analyses van crocodyliformen vinden dat Paralligatoridae nestelen in Neosuchia, een grote clade (evolutionaire groepering) die ook moderne krokodillen omvat. In crocodyliforme fylogenie worden paralligatoriden meestal gevonden in de buurt van de basis van Neosuchia, buiten de clade Eusuchia, die krokodillen en hun naaste verwanten omvat. Hieronder is een cladogram van Montefeltro et alii (2013) met de fylogenetische relaties van Paralligatoridae:

Uitgestorven Crocodylomorpha